Джулиус Шульман, Юлиус Шульман ():
 Шульман, Джулиус (1910—2009) — американский фотограф.
 Шульман, Джулиус (1915—2000) — американский скрипач.